Бабаиха — название населённых пунктов в России:

 Бабаиха — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Бабаиха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.